Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Budapest Grand Prix) van 2001 vond plaats van 16 tot en met 22 april 2001 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Tathiana Garbin was als derde geplaatst. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Magdalena Maleeva uit Bulgarije, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Luxemburgse Anne Kremer in drie sets. Maleeva wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Boedapest op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Laurence Courtois kon als lucky loser meedoen aan het hoofdtoernooi, maar verloor daar haar openingspartij.

De Nederlandse Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Kristie Boogert strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Ljoebomira Batsjeva en Cristina Torrens Valero strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Rita Grande, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Tathiana Garbin en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij kwalificantes Zsófia Gubacsi en Dragana Zarić in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Italiaanse Garbin geen.

De Belgische Laurence Courtois speelde samen met Olena Tatarkova uit Oekraïne – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Gubacsi en Zarić.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans vormde het derde reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2001
Boedapest